Гапеев — русская фамилия. Известные носители:

 Гапеев, Александр Александрович (1881—1958) — советский учёный геолог-угольщик.
 Гапеев, Ефим Данилович (1908—?) — один из руководителей партизанского движения на территории Барановичской области в годы Великой Отечественной войны.